De African Championship of Nations 2009 was de eerste editie van de African Championship of Nations. Het bijzondere aan dit toernooi is dat de spelers in de eigen nationale competitie moeten spelen.

Het toernooi werd van 22 februari tot en met 8 maart 2009 gehouden in Ivoorkust. Congo-Kinshasa won het toernooi door in de finale Ghana met 2-0 te verslaan.

Kwalificatie 
In de kwalificatie werden de landen in zes geografische groepen ingedeeld. De winnaars van de Centrale-, Noord-, Oost-, West A- en West B-zone plaatsten zich samen met de beste twee van de Zuidzone voor de eindronde.

Eindronde

Gekwalificeerde teams

Loting 
De loting voor de groepsfase vond plaats op 26 december 2008 in Abidjan.

Speelsteden 

Alle tijden zijn lokaal (UTC+0)

Groep A

Groep B 

NB: Ghana coach Milovan Rajevac werd in de 82ste minuut naar de tribune gestuurd wegens onsportief gedrag .

Knock-outfase

Halve finales

Troostfinale

Finale

Externe links 
 African Championship of Nations
 Programma en uitslagen van de kwalificatie op de website van de CAF

Voetbal in 2009
Voetbal in Ivoorkust
African Championship of Nations
Sportevenement in Ivoorkust